Круглянська сільська рада — сільська рада, Круглянський район, Могильовська область, Білорусь
 Круглянська сільська рада — сільське поселення, Угловський район, Алтайський край, Росія